Kokkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Akseli Kokkonen (né en 1984), sauteur à ski norvégien
 (1938-2008), réalisateur de film finlandais
Joonas Kokkonen (1921-1996), compositeur finlandais
 (1918-1985), auteur et compositeur finlandais
 (né en 1946), homme politique finlandais
Pentti Kokkonen (né en 1955), sauteur à ski finlandais
 (née en 1975), chanteuse finlandaise
 (née en 1974), musicienne finlandaise
 (né en 1966), athlète finlandais en saut à la perche

Voir aussi
Villa Kokkonen, bâtiment moderniste de Järvenpää, Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois